Ernst van Brunswijk-Grubenhagen (1418-1466), kanunnik in Hildesheim
 Ernst van Brunswijk-Grubenhagen (1518-1567), hertog van Brunswijk-Grubenhagen (1551-1567)